

Населені пункти та їхні частини

 Козубув — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Козубув — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Козубув — частина села Олесниця в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства

Примітки